

Живопис 
 «Маленька вулиця» — картина голландського художника Яна Вермера, створена в період між 1657 та 1661 роками.
 «Маленька вулиця» — картина голландського художника , створена в період між 1825 та 1896 роками.
 «Маленька вулиця» — картина голландського художника , створена в 1899 році.
 «Маленька вулиця» — картина голландського художника , створена в період між 1882 та 1932 роками.
 «Маленька вулиця» — картина голландського художника , створена в 1952 році.
 «Маленька вулиця» — картина голландського художника Гендріка Вегевейса (), створена в період між 1890 та 1964 роками.